Паралелі́зм ( — той, що рухається поряд):
 Паралелізм в літературі
 Паралелізм в музиці
 Паралелізм (інформатика)
 Паралелізм (біологія)